Cerik je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Kultura 
Džematski odbor Cerika istakao se lijepom gestom. U pravom duhu ekumenske suradnje muslimani iz Cerika pomogli su 2014. godine izgradnju nove katoličke crkve Rođenja BDM na Husinu.

Stanovništvo

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli